Courtomer est le nom de deux  communes françaises :
 Courtomer, dans l'Orne
 Courtomer, en Seine-et-Marne

Voir aussi 
 Château de Courtomer, à Courtomer dans l'Orne
 Famille Saint-Simon portant le titre de baron puis marquis de Courtomer, propriétaire du château.

Notes et références